29-й Кинотавр проходил с 2 по 10 июня 2018 года.

Жюри 
 Алексей Попогребский, режиссёр — председатель
 Оксана Акиньшина, актриса
 Игорь Верник, актёр
 Леван Капанадзе, оператор
 Игорь Вдовин, композитор
 Евгений Гиндилис, продюсер
 Стас Тыркин, критик

Официальная программа

Основной конкурс 
 Ван Гоги, реж. Сергей Ливнев
 Война Анны, реж. Алексей Федорченко
 Временные трудности, реж. Михаил Расходников
 Два билета домой, реж. Дмитрий Месхиев
 Дядя Саша, реж. Александр Гордон
 История одного назначения, реж. Авдотья Смирнова
 мира, реж. Денис Шабаев
 Подбросы, реж. Иван И. Твердовский
 Пушкин. Виски. Рок-н-ролл (Заповедник), реж. Анна Матисон
 Русский Бес, реж. Григорий Константинопольский
 Сердце мира, реж. Наталия Мещанинова
 Слоны могут играть в футбол, реж. Михаил Сегал

Фильм открытия 
 Лето, реж. Кирилл Серебренников

Фильм закрытия 
 Дело Собчака, реж. Вера Кричевская

Награды фестиваля 
 Главный приз : Сердце мира, реж. Наталия Мещанинова
 Приз за лучшую режиссуру : Григорий Константинопольский, Русский Бес
 Приз за лучшую женскую роль : Анна Слю, Подбросы
 Приз за лучшую мужскую роль : Степан Девонин, Сердце мира
 Приз за лучшую операторскую работу : Денис Аларкон Рамирес, Подбросы
 Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий» : Авдотья Смирнова, Анна Пармас а Павел Басинский, История одного назначения
 Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму» : Леонид Десятников а Алексей Сергунин, Ван Гоги
 Приз конкурса «Кинотавр. Дебют» : Глубокие реки, реж. Владимир Битоков

Примечания 

Кинотавр
2018 год в России
Кинофестивали 2018 года
Июнь 2018 года